Афанасьєв Борис Гнатович — український диригент.
 Афанасьєв Борис Іванович — радянський футболіст та хокеїст.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок